Plaatsen
 Greer (Arizona), plaats in de Verenigde Staten
 Greer (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Greer County, county in de Amerikaanse staat Oklahoma

 Personen
 Breaux Greer (1976), Amerikaans atleet
 Dabbs Greer (1917-2007), Amerikaans acteur
 Germaine Greer (1939), Australisch literatuurwetenschapper
 Gordon Greer (1980), Schots voetballer
 Jane Greer (1924-2001), Amerikaans actrice
 Judy Greer (1975), Amerikaans actrice
 Sonny Greer (1895-1982), Amerikaans drummer